Collegio elettorale di Bagheria – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Bagheria – collegio elettorale del Senato della Repubblica